Шишково — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Красноярского сельского поселения.

Население 

По состоянию на 1818 г. в поселке проживало 279 жителей, до 1863 г. численность возросла до 321 жителя. В последующем население уменьшалось и к 1910 году вновь составило 279 человек. По состоянию на 1939 г. население составило 234 человека.

История 
В 1938 году Шиллелен (Schillehlen) был переименован в Зилленфельде (Sillenfelde), в 1946 году — в поселок Шишково.

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)